nagroda w plebiscycie katowickiego Sportu
nagroda w plebiscycie Piłki Nożnej
 Piłkarz Roku FIFA